Ричард Артшвагер (, полное имя Richard Ernst Artschwager; 1923—2013) — американский художник, иллюстратор и скульптор, работы которого ассоциируются с поп-артом, концептуальным искусством и минимализмом.

Биография 
Родился в Вашингтоне 26 декабря 1923 года в семье иммигрантов из Европы: его отец — Эрнст Артшвагер (Ernst Artschwager), был протестантом, ботаником, родившимся в Пруссии; его мать — Евгения Бродская (Eugenia Brodsky, украинская еврейка), была дизайнером и художницей-любителем, училась в школе Corcoran School of the Arts and Design. В 1935 году семья переехала в город Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, из-за ухудшения здоровья отца, страдавшего туберкулёзом.

Уже в раннем возрасте Ричард проявлял талант к рисованию, получив от матери любовь к искусству. В 1941 году он поступил в Корнеллский университет, где изучал химию и математику. Осенью 1944 года Артшвагер был призван на военную службу и принял участие во Второй мировой войне на территории Англии и Франции. Получив в конце войны ранение в голову, был назначен на административную службу во Франкфурте-на-Майне, где занимался перемещением немецких заключенных высокого уровня по разным странам. Среди них был и Николаус фон Фалькенхорст, немецкий генерал, которого он привез в Осло, чтобы он предстал перед судом за свои военные преступления. Позже Ричард Артшвагер работал в разведывательной службе в Вене. Здесь он встретил Эльфриду Веймелку (Elfriede Wejmelka), на которой женился в 1946 году, и они вернулись в Соединенные Штаты в 1947 году. В США Ричард закончил своё прерванное обучение, получив в феврале 1948 года степень бакалавра в области физики.

Но страсть к искусству пересилила, и Артшвагер решил заниматься искусством. Получив диплом об образовании, вместе с женой, они переехали в Нью-Йорк, где Ричард работал фотографом, а его жена — дизайнером. В 1949 году Артшвагер, воспользовавшись биллем G.I. Bill, предоставляющего льготы для ветеранов Второй мировой войны, в течение года учился в Париже у Амеде Озенфана — художника-пуриста, который в своих работах ставил точность и рациональность превыше всего. В начале 1950-х годов Ричард Артшвагер отошёл от искусства, зарабатывая на жизнь на различных работах. В 1953 году, чтобы обеспечить регулярный доход после рождения дочери, он начал заниматься продажей мебели. В 1956 году он спроектировал и изготовил простую и современную мебель, оставив тем самым свой след в этой области искусства: впоследствии по заказу Католической церкви он создал портативные алтари для кораблей. Эта работа вдохновила его на создание небольших настенных предметов из дерева и пластика  — декоративного материала американских кухонь. До 1958 года Артшвагер имел успех, пока пожар не уничтожил его студию и все ее содержимое. Для восстановления своего дела ему пришлось взять большой кредит, и он не оставил занятия художественным творчеством.

Умер после инсульта 9 февраля 2013 года в Олбани, штат Нью-Йорк.

Семья 
Ричард Артшвагер был четырежды женат:
 Elfriede Wejmelka (1947–1971; развелись, был один ребёнок);
 Catherine Kord (1972–1989; развелись, детей не было);
 Molly O'Gorman (?–1993; развелись, было два ребёнка);
 Ann Sebring (женился в 1995, познакомились в 1991 году).

Дети: дочери — Ева и Клара; сын — Август Теодор.

Творчество 
Во время незамысловатой работы с мебелью для поддержки семьи Ричард продолжал думать о серьёзном искусстве. Это были времена, когда царил абстрактный экспрессионизм. Он поступил в мастерскую, сосредоточенную на ню, и тоже работал в абстрактном формате. Его картины и рисунки этого периода были выставлены на двух групповых выставках в галерее Terrain Gallery в 1957 году и в галерее Art Directions Gallery на Мэдисон-авеню, где получили хороший отзыв Дональда Джадда.

В 1960 году Артшвагер получил заказ от Католической церкви на постройку переносных алтарей для кораблей, что заставило его задуматься над тем, как преодолеть утилитаризм столов, стульев и другой мебели, и искать способ художественного выражения при их изготовлении. В 1961 году он трудился над своей первой комбинированной работой, используя живопись и скульптуру из материала Celotex. С 1962 года художник создавал акриловые монохромные картины, основываясь на черно-белых фотографиях.

В 1966 году он представил серию работ с использованием коричневого пластика Формика, которая стала в конце 1967 года предметом его второй персональной выставки в галерее Castelli Gallery известного американского галериста Лео Кастелли, Лео. Его оригинальные произведения мебели становились все более продвинутыми, и одновременно Артшвагер продолжал производить много абстрактных картин, в которых использовались мраморные настенные украшения. Он написал весной 1968 года для выставки серию пейзажей по заказу Калифорнийского университета в Дейвисе, которые были выполнены в его так называемой технике «blps». Эти же работы стали экспонатами его первой персональной выставки в Европе в галерее Конрада Фишера (Konrad Fischer Gallery) в Дюссельдорфе в 1968 году. В конце 1968 года Артшвагер участвовал в ежегодной выставке скульптуры в Музее американского искусства Уитни. Его инсталляция, отражающая свет, названная 100 Locations, отражала блики в различные места по всей выставке, особенно привлекая внимание к брутальным работам дизайнера Марселя Бройера. В 1970 году художник участвовал в групповой выставке с названием Information в Нью-Йоркском музее современного искусства.

В 1970-х годах Ричард Артшвагер начал работать над архитектурными темами, разрабатывая интерьеры. В 1980-х годах в его работах было преобладание зеркала в качестве предметной мебели для размещения отражений, иногда в сочетании с такими материалами, как дерево, Формика и Celotex. Продолжал активную творческую деятельность до середины 1980-х годов. Примерно с 1986 года и до конца 1990-х годов Арчвагер, как и многие другие художники, нанимал себе помощников, количество которых в его студии доходило до 15 человек, в зависимости от реализуемых проектов. В этот период времени художник создал большую коллекцию скульптур из транспортировочной тары (ящиков). Искусствовед  отмечал, что художника всегда «интересовали предметы домашней мебели, все то, что находилось на расстоянии вытянутой руки; у него имелся другой взгляд на дом и время».

В 2003 году портрет Усамы бен Ладена работы Артшвагера — «Osama», была представлена на выставке Gagosian Gallery в Лондоне. Работа не была указана в каталоге из-за её «potentially politically incendiary nature», но была воспроизведена во французском выставочном каталоге Domaine de Kerguéhennec рядом с портретом Джорджа Буша. Его последняя выставка в конце 2012 года состоялась в Gagosian Gallery в Риме была представлена ​​пятью скульптурами из ламината.

За свою творческую карьеру Ричард Артшвагер был участником многих групповых и персональных выставок по всему миру. Его работы включены во многие музейные коллекции США и Европы, включая Нью-Йоркский музей современного искусства, Художественный институт Чикаго, Музей Людвига, Музей современного искусства (Франкфурт-на-Майне), Музей Лембрука, Базельский художественный музей, Фонд современного искусства Картье и другие.

В 1987 году он отказался от австрийской Премии Оскара Кокошки — одной из крупнейших наград в области современного искусства.

Примечания

Ссылки 
 Richard Artschwager
 Richard Artschwager 1923-2013 | Tate
 No Careerism Here : Richard Artschwager has doggedly pursued his artistic vision, at the expense of notoriety

Выпускники Корнеллского университета
Художники США XX века
Скульпторы США
Участники Второй мировой войны
Умершие от инсульта